Saattuarsuit bezeichnet:
 Saattuarsuit (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Saattuarsuit (Insel, Uummannaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Saattuarsuit (Inselgruppe, Kitsissunnguit) (auch Saattuarsunnguit), Inselgruppe im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Saattuarsuit (Inselgruppe, Saattuarsuit Tunuat) (Susanne Øer), Inselgruppe im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Saattuarsuit (Inselgruppe, Tulugartalik), Inselgruppe im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Saattuarsuit (Inselgruppe, Tupersuai), Inselgruppe im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Saattuarsuit (Inselgruppe, Kangaatsiaq), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Saattuarsuit (Inselgruppe, Niaqunngunaq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Saattuarsuit (Inselgruppe, Sermersuut), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Saattuarsuit (Inselgruppe, Nuuk), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland